Митряко́в — русская фамилия; имеет женскую форму Митрякова.

Известные носители 
 Митряков, Алексей Васильевич (1920—2000) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Митряков, Вадим Юрьевич (род. 1991) — российский хоккеист.